La médaille Holmenkollen est la plus haute récompense norvégienne décernée aux skieurs. Elle est remise aux athlètes depuis 1895 en fonction de leurs résultats au festival de ski d'Holmenkollen et dans d'autres compétitions internationales. La médaille a été conçue par le peintre norvégien .

Liste des médaillés

Voir aussi

Article connexe 
 Festival de ski d'Holmenkollen

Lien externe 
 Liste des vainqueurs

Références 
 

Distinction en Norvège
Distinction sportive
Distinction fondée en 1895
Ski nordique en Norvège